Ramten ist ein dänischer und ein deutscher Ortsname:
 Ramten (Norddjurs), Dorf in der Region Midtjylland, Dänemark
 Ramten, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ramoty (Łukta), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ramten, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Ramty, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ramten, Kreis Stuhm, Westpreußen, seit 1945: Ramoty (Stary Targ), Dorf im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Ramten, Kreis Wehlau, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland